Левонтин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Левонтин, Залман Давид (1856—1940) — еврейский финансист и общественный деятель, один из ранних идеологов сионизма.
 Левонтин, Йехиэль-Йосеф (1861—1936) — писатель, общественный деятель.
 Левонтин, Мешулам (1886—1957) — израильский врач.
 Левонтин, Натан Борисович (1901—1993) — советский учёный в области строительных технологий, лауреат Сталинской премии.
 Левонтин, Ричард Чарлз (1929—2021) — американский биолог, генетик и общественный деятель.
 Левонтин, Эзра Ефимович (1892—1968) — советский поэт, переводчик, член СП СССР.
 Левонтин, Элияху (1890—1966) — израильский банкир.

См. также 
 Левонтина, Ирина Борисовна (род. 1963) — российский лингвист, внучка Н. Б. Левонтина.

Примечания

Литература